Spherarmadillo är ett släkte av kräftdjur. Spherarmadillo ingår i familjen Scleropactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Spherarmadillo